Га́слер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Адріан Гаслер (; 1964) — колишній начальник Національної поліції Ліхтенштейну та чинний прем'єр-міністр князівства.
 Ніколас Гаслер (*1991) — ліхтенштейнський футболіст, півзахисник.
 Отмар Гаслер (; 1953) — прем'єр-міністр Ліхтенштейну з 5 квітня 2001 року по 25 березня 2009 року.
 Райнер Гаслер (; 1958—2014) — ліхтенштейнський футболіст, захисник.

Див. також 
 Гасслер

Німецькі прізвища